Сезон 2016—17 у Першій чеській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Чехії. Це 24-ий сезон з моменту заснування турніру. Свій 4-й титул здобула «Славія» (Прага).

Команди учасники першості

Турнірна таблиця 

 
 

 

   
 

  
  
   
 
 

Примітки: 
1. Клуб Фастав (Злін) візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2017—2018 як переможець Кубку Чехії 2016—2017

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Офіційний сайт Синот-ліги 
 Перша чеська ліга на soccerway 

2016-2017
Чехія
Чехія
2016 у Чехії
2017 у Чехії